Курир може бити:

 Курир
 Курир (новине)
 Курир (ТВ канал)